Шлапањице могу бити:

 Шлапањице (Брно-околина), град у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Шлапањице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република